Wieler ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Wieler (1889–1941), deutsche Pädagogin
 Arved Ludwig Wieler (1858–1943), deutscher Botaniker
 Jossi Wieler (* 1951), Schweizer Theaterregisseur, Opernregisseur und Intendant
 Lothar H. Wieler (* 1961), deutscher Veterinärmediziner, Mikrobiologe und Präsident des Robert Koch-Instituts

Siehe auch:
 Wiehler
 Wyler
 Wiler
 Töchter-Erziehungsheim und Haushaltungsschule Wieler bzw.
 Töchterpensionat Wieler